Pojem Humoreska může mít více významů:

literatura
 humoreska – literární žánr definovaný jako krátká povídka nebo novela, která líčí humorně nějaký příběh

v kultuře
 Humoreska (novela) – novela Karla Matěje Čapka-Choda z roku 1924
 Humoreska (film) – československý film režiséra Otakara Vávry z roku 1939
 Četnické humoresky – český televizní seriál z roku 1997
 Humoreska (Antonín Dvořák) – krátká hudební skladba Antonína Dvořáka (může být myšleno jako celý cyklus osmi skladeb, a nebo také nejslavnější sedmá skladba z tohoto cyklu)